«Кооператор» — российский футбольный клуб из города Вичуги Ивановской области, пятикратный чемпион «Золотого кольца» (2006, 2007, 2009, 2010, 2011/2012), трёхкратный обладатель Кубка «Золотого кольца» (2006, 2009, 2010), финалист Кубка России среди любительских команд (2009), трёхкратный обладатель Кубка чемпионов областей «Золотого кольца» (2009, 2011, 2014), 14-кратный чемпион Ивановской области.

Единственная команда в России, представлявшая по состоянию на 2007 год потребительскую кооперацию.

Не раз по спортивному принципу добивался права на участие во Втором дивизионе, однако по финансовым и организационным причинам клуб этим правом не воспользовался.

В 2009 году произошло объединение «Кооператора» с футбольным клубом «Вичуга». Объединённая команда получила официальное название «Кооператор-Вичуга», хотя в обиходе используется прежнее название «Кооператор».

С 2012 года домашние игры команда проводит на стадионе «Ногинец», на котором уложено искусственное покрытие поля.

Участие в Кубке России 

Любительский клуб трижды участвовал в Кубке России: в 2007, 2010 и 2011 гг.

В 2007 году «Кооператор» стал одним из четырёх любительских клубов, впервые допущенных ПФЛ к участию в розыгрыше Кубка России по футболу. 18 апреля в Химках прошёл первый в истории России официальный матч между любительской и профессиональной командами: в 1/512 финала вичугские футболисты уступили ФК «Зеленоград» со счётом 0:1. Гол в ворота «Кооператора» был забит с пенальти.

В 2010 году состоялось областное дерби: в матче 1/256 финала Кубка России «Кооператор» встречался с «Текстильщиком». Из-за неготовности вичугского стадиона игра была перенесена на стадион в Иваново. Первый гол в истории «Кооператора» на профессиональном уровне забил Александр Борунов. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В дополнительном времени «Текстильщик» заработал пенальти, но ивановец Александр Зернов реализовать его не сумел. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Текстильщика» — 3:1.

В 2011 году повторилось областное дерби: в матче 1/256 финала Кубка России «Кооператор» вновь уступил ивановскому «Текстильщику» со счётом 1:4. Единственный мяч у вичужан забил Евгений Чернышев.

Таким образом, вичугский «Кооператор» уже третий раз принял участие в Кубке России по футболу в ранге любительского клуба.

Статистика выступлений в ЛФЛ, «Золотое кольцо»

Известные игроки 

  Павел Втюрин
  Артем Лопаткин
  Виктор Мягков
  Эмзар Розомашвили
  Иван Каратыгин
  Андрей Минвалиев
  Борис Никоноров (чемпион мира по пляжному футболу)
  Алексей Филиппов
  Илья Телегин

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 «Кооператор» на официальном сайте МФФ «Золотое кольцо»

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ивановской области
Вичуга